Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Rabila
 Rachiplusia
 Raclia
 Radara
 Raddea
 Radinacra
 Radinocera
 Radinogoes
 Radinotia
 Radosa
 Ragana
 Raghuva
 Ramadasa
 Ramesodes
 Ramopia
 Ramphia
 Rancora
 Raparna
 Raphia
 Raphiscopa
 Rasihia
 Reabotis
 Recoropha
 Rectangulipalpus
 Rectipalpula

 Redectis
 Redingtonia
 Rejectaria
 Rema
 Remigia
 Remigiodes
 Renia
 Renisania
 Renodes
 Renyigoga
 Resapamea
 Resperdrina
 Rethma
 Reticcala
 Reticulana
 Retusia
 Rhabdophera
 Rhabdotina
 Rhabinogana
 Rhabinopteryx
 Rhaesena
 Rhamnocampa
 Rhangena
 Rhanidophora

 Rhapsa
 Rhatta
 Rhazunda
 Rhesala
 Rhesalides
 Rhesalistis
 Rhescipha
 Rhiscipha
 Rhiza
 Rhizagrotis
 Rhizedra
 Rhizolitha
 Rhizotype
 Rhodina
 Rhodochlaena
 Rhododactyla
 Rhododipsa
 Rhodoecia
 Rhodophora
 Rhodosea
 Rhodotarache
 Rhopalognatha
 Rhoptrotrichia
 Rhosologia

 Rhosus
 Rhubuna
 Rhyacia
 Rhynchaglaea
 Rhynchagrotis
 Rhynchina
 Rhynchodia
 Rhynchodina
 Rhynchodontodes
 Rhyncholita
 Rhynchoplexia
 Rhypagla
 Rhytia
 Riadhia
 Riaga
 Riagria
 Richia
 Ricla
 Rictonis
 Rileyiana
 Rimulia
 Ripagrotis
 Ripogenus
 Ripolia

 Ristra
 Rivula
 Rivulana
 Roborbotodes
 Rodriguesia
 Rolua
 Ronania
 Roperua
 Rororthosia
 Roseoblemma
 Rostrypena
 Rothia
 Rotoa
 Rougeotia
 Rougeotiana
 Rowdenia
 Ruacodes
 Rubarsia
 Rufachola
 Rugofrontia
 Rungsianea
 Rusicada
 Rusidrina
 Rusina

Примечания 

Совки
Списки бабочек